Ву́лиця Ярошинської — назва вулиць у населених пунктах України:

 Вулиця Ярошинської — вулиця у Львові.
 Вулиця Ярошинської — вулиця в Чернівцях.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок